

Toponyme
 Montaner est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine ;

Monuments 
 Château de Montaner, un ancien château fort situé dans la commune éponyme ;
 Palais Montaner, un bâtiment moderniste de Barcelone ;

Organisation territoriale 
 Canton de Montaner, ancien canton français des Basses-Pyrénées (renommées Pyrénées-Atlantiques en )

Patronyme 

 Grégoire de Montaner, ancien abbé de l'abbaye de Saint-Sever et évêque de Lescar dans la seconde moitié du  ;
 Antonio Maura y Montaner, homme politique espagnol, président du gouvernement à cinq reprises ;
 Concepción Montaner, athlète espagnole, spécialiste du saut en longueur ;
 Evaluna Montaner, chanteuse et actrice vénézuélienne ;
 Lluís Domènech i Montaner, architecte catalan, connu pour ses nombreux édifices modernistes ;
 Megan Montaner, actrice 
 Ricardo Montaner, compositeur et chanteur vénézuélien d'origine argentine ;
 Rita Montaner, chanteuse et actrice cubaine.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme